Le People's Choice Award (« prix du public ») peut faire référence à :

Cérémonies 
 People's Choice Awards, cérémonie de récompenses musicale, cinématographique et télévisuelle américaine organisée par la société Procter & Gamble
 People's Choice Award, récompense cinématographique remise par l'Académie européenne du cinéma au cours des Prix du cinéma européen

Festivals 
 People's Choice Award, récompense de cinéma décernée à l'issue du Festival international du cinéma indépendant de Buenos Aires
 People's Choice Award, récompense de cinéma décernée à l'issue du Festival international du film de Toronto
 People's Choice Award, récompense de cinéma décernée à l'issue du Festival international du film de Melbourne

Voir aussi